Turismus (z franc. tour, okružní cesta) může znamenat:
 Cestovní ruch jako sektor služeb v cestování
 Turistika jako individuální sport či hobby